Lanzberg steht für:

 Lanzberg, deutscher Name von Lomnický vrch (492 m), Berg in Tschechien

Lanzberg ist der Familienname folgender Personen:
 Wladimir Isaakowitsch Lanzberg (1948–2005), russischer Liedermacher und Poet

Siehe auch:
 Landsberg
 Lansberg
 Lanzenberg
 Lanzlberg